En lufterian är en människa som hävdar att den enbart lever på luft, eller rättare sagt prana, den inneboende livsenergi som inom bland annat hinduism och nyandlighet genomsyrar såväl luft som ljusenergi. Vissa personer är övertygade om att det är möjligt att leva på endast prana och somliga hävdar att de själv lever så, eller är förmögna att göra det. Tankegången har sin grund i en indisk trosuppfattning (se astomi), men har även svenska anhängare. Det finns inom naturvetenskapen inga vetenskapliga belägg för att det är möjligt att helt frångå intag av föda eller dryck utan att svälta ihjäl, således föreligger heller inga akademiskt fastställda bevis på att det i verkligheten någonsin har funnits renläriga lufterianer (som inte har antingen övergivit sin övertygelse eller svultit ihjäl).

Litteratur
 "Leva på ljus: en källa till näring för det nya årtusendet" av Jasmuheen, Regnbågsförlaget, 1999  
 "Ljuset från andra sidan" av Curt Jonsson, Regnbågsförlaget, 1999,

Jämför även
Vegan
Vegetarian
Fruktarian

Referenser

Externa länkar 
  
 

New Age
Pseudovetenskap